Paradox Interactive — шведська компанія, розташована в Стокгольмі, що займається розробкою відеоігор, переважно глобальних історичних стратегій. Спільними рисами ігор, розроблених компанією, є високий ступінь реалізму та відповідність реальній історії. Згодом компанія почала працювати як видавець ігор (Knights of Honor, Galactic Civilizations II: Dread Lords, Rush for Berlin).

Провідним гейм-дизайнером і програмістом компанії є Йохан Андерсон ().

Спочатку входила до складу компанії Paradox Entertainment.

Дочірні підприємства 
17 липня 2020 року Paradox Interactive повідомила про придбання фінської компанії «Iceflake Studios», що стоїть за створенням відеогри «Surviving The Aftermath». Новопридбана студія стала дев'ятим дочірнім підприємством Paradox Interactive.

Проекти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Paradoxgames.ru 

Розробники відеоігор Швеції
Підприємства, засновані 1998
Засновані у Швеції 1998